Christelle Morançais (1975-), femme politique française ;
 Manon Morançais (2001-), gymnaste française
 Béatrice Pavy-Morançais (1958-), femme politique française.